Atum-rabil pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Thunnus albacares
 Thunnus thynnus

Desambiguações de espécies